Александровка — деревня в Корсаковском районе Орловской области, входит в состав муниципального образования Новомихайловского сельского поселения.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Александро-Гнидовка переименована в Александровка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Корсаковского района (Орловская область)